Боруй може да се отнася за:
 Боруй, историческо име на Стара Загора;
 Боруйград, средновековна крепост в България;
 Боруй, футболен клуб от Стара Загора;
 Боруй, боксов клуб от Стара Загора;